Terra poate fi:

 Pământ
 Terra Naomi
 Terra incognita
 Terra Nostra
 Terra Alta (Brazilia)
 Terra Roxa
 Terra Rica
 Terra Santa
 Terra Boa
 Terra Magazin
 Terra de Areia
 Terra Alta (Catalonia)
 Terra Nova do Norte
 Terra Romania, companie  de distribuție din România
 Max de Terra
 Laranja da Terra
 Sit tibi terra levis
 Republici pe Terra

Vezi și 
 Terra Nova